

Biografia 
Massimo Zucchetti si laurea al Politecnico di Torino nel 1986 con 110 e lode in ingegneria nucleare. Nel 1990 consegue il dottorato di ricerca in energetica, e nello stesso anno passa all'insegnamento presso la Facoltà di Ingegneria.

Tra il 1999 e il 2002 è membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino.

Nel 2002 è nominato professore ordinario di impianti nucleari, diventando il terzo più giovane professore ordinario del Politecnico.

Attualmente è docente presso il Politecnico di Nuclear Technologies, Radiation Protection e Storia dell’energia.

È membro e coordinatore del Comitato Scienziate e Scienziati contro la Guerra. È attualmente vicepresidente del MESAEP (Mediterranean Scientific Association for Environmental Protection).

Dal 2005 è Research affiliate e Visiting scientist presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston. È stato, dal 2008 al 2009, professore aggiunto presso l'Università di Shiraz. Ha inoltre svolto collaborazioni internazionali con l'Universidad Politécnica de Madrid e con le università di Salonicco e Patrasso. Nell'anno accademico 2012/2013 ha insegnato come Visiting professor presso l'UCLA.

Nel 2007 visita la Repubblica Popolare Democratica di Corea come Coordinatore del Comitato Scienziati contro la guerra.

È autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche sui temi della fusione termonucleare e dell'ambiente. 

È stato consulente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul tema dell'uranio impoverito. Sullo stesso tema è consulente tecnico in diversi procedimenti giudiziari.

È stato consulente tecnico gratuito per i lavoratori al processo ThyssenKrupp. Ha assunto posizioni di contrarietà al MUOS e alla TAV.

Attivo anche politicamente, nel 2011 aderisce al Partito Comunista, del cui Comitato Centrale fa parte dal 2011 al 2016, e di cui è stato responsabile del settore "Scienza e società". Attualmente è iscritto a Rifondazione Comunista, ed è membro del comitato scientifico dell'Associazione Culturale "La Poderosa"di Torino. Si occupa di Storia della Resistenza, sul quale tema ha pubblicato diversi articoli e due volumi. È iscritto all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia).

Opere

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Politici del Partito Comunista
Professori del Politecnico di Torino
Studenti del Politecnico di Torino